Aetia är ett släkte av fjärilar. Aetia ingår i familjen märgmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märgmalar
Aetia